Nyheterna kan syfta på:
Nyhet – ett meddelande som offentliggjorts
Östra Småland och Nyheterna – en svensk socialdemokratisk dagstidning i Kalmar
Nyheterna – tidigare namn på TV4-gruppens nyhetsprogram TV4-nyheterna